DAX — аббревиатура, возможные значения:
 DAX () — германский фондовый индекс.
 DAX () — язык запросов к данным, используемый в ряде продуктов Microsoft.
 DAX () — возможность прямого доступа к данным и программам на накопителе, реализованная в некоторых файловых системах для Linux.
 DAX — канадский рэпер, певец и автор песен. Наиболее известен своим синглом «She Cheated Again».

См. также 
 Дакс (значения)